Brauerei Ott ist der Name folgender Brauereien:

 Brauerei Ott (Oberleinleiter)
 Schussenrieder Brauerei Ott